Fuhai ist:

 der chinesische Name eines Kreises im Regierungsbezirk Altay des Uigurischen Autonomen Gebietes Xinjiang in Westchina, siehe Burultokay
 die Großgemeinde Fujai (福海镇) im Kreis Burultokay in Xinjiang, siehe Fuhai (Burultokay)
 die Großgemeinde Fuhai (富海镇) im Kreis Fuyu der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Fuhai (Fuyu)
 das Straßenviertel Fuhai (福海街道) im Stadtbezirk Bao’an in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Fuhai (Bao’an)
 das Straßenviertel Fuhai (福海街道) im Stadtbezirk Xishan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Fuhai (Xishan)